Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Cormorant”
 Pierwszy HMCS „Cormorant” (PCS 781) był okrętem patrolowym typu Bird. Został zwodowany w 1956 roku i wycofany ze służby w roku 1963.
 Drugi HMCS „Cormorant” (ASL 20) był okrętem-bazą nurków. Zwodowany w 1965 roku jako trawler „Aspa Quarto”. Nabyty przez Kanadę w 1975 roku, był w służbie do roku 1997.

Bibliografia 
 

Cormorant